

Presentación previa 
Damir Džumhur fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en segunda ronda ante Maxime Hamou.

Albert Ramos-Viñolas derrotó en la final a Alessandro Giannessi.

Cabezas de serie 

 ' Daniel Gimeno-Traver (Primera ronda)
 ' Albert Ramos-Viñolas (Campeón)
  Benoît Paire (Primera ronda, retiro)
  Damir Džumhur ''(Segunda ronda)

<ol start=5>
  Paolo Lorenzi ''(Cuartos de final)
  Blaž Rola ''(Primera ronda)
  Luca Vanni ''(Primera ronda)
  Máximo González ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de San Benedetto 2015